Federico VI José Luis Carlos Augusto de Hesse-Homburg (en alemán, Friedrich VI. Joseph Ludwig Carl August von Hessen-Homburg; Homburg, 30 de julio de 1769-ibidem, 2 de abril de 1829) reinó como landgrave de Hesse-Homburg desde 1820 hasta su muerte en 1829.

Biografía 
Nacido en Homburg, Hesse, el 30 de julio de 1769, fue el hijo mayor del landgrave titular de Hesse-Homburg, Federico V, y de su esposa Carolina de Hesse-Darmstadt, la mayor de los hijos del entonces landgrave de Hesse-Darmstadt, Luis IX.

Federico fue designado capitán de la caballería rusa en 1783 y fue hecho general austríaco durante las guerras napoleónicas. Por estos servicios en este conflicto, fue creado comandante de la austríaca Orden Militar de María Teresa.

Federico se casó con la princesa Isabel del Reino Unido, la tercera hija del rey Jorge III, en Queen's House (ahora integrado en el Palacio de Buckingham) el 7 de abril de 1818, a pesar de las objeciones vocales de la madre de ésta, Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. No fue un matrimonio por amor: Isabel anhelaba liberarse de su dominante madre a cualquier coste, mientras que Federico necesitaba su considerable dote para mejorar las estrechas finanzas del landgraviato. Como Isabel estaba sobre la edad de 48 años al momento de su matrimonio, esta unión no produjo descendientes.

El landgrave Federico V murió el 20 de enero de 1820; Federico lo sucedió como monarca del principado de 221 km². El nuevo landgrave luchó para pagar las exorbitantes deudas de su padre. Tras nueve años de reinado, el landgrave murió de complicaciones en una herida preexistente en la pierna. Fue sucedido por su hermano, Luis Guillermo.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Fraser, Flora: Princesses: The Six Daughters of George III, John Murray, 2004, London, ISBN 0-7195-6108-6

Militares de Austria del siglo XIX
Landgraves de Hesse-Homburg
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de tercera clase de la Orden de San Jorge
Comandantes de la Orden militar de María Teresa